św. Bruno Wielki (ok. 925-965) – arcybiskup Kolonii
 św. Bruno (1030-1101) – założyciel zakonu kartuzów